Frédéric Gabriel (1909-1984), homme politique français ;
 Frédéric Gabriel (1970-), coureur cycliste français, professionnel de 1995 à 2007.